Васи́лий Евге́ньевич Авксе́нтьев ( Рогозное, Стецковская волость, Сумской уезд, Харьковская губерния, Российская империя — 1973 СССР) — советский и российский музыкант, сооснователь музыкальной династии артистов Авсентьевых, виртуоз игры на русских народных инструментах, балалаечник, преподаватель, один из продолжателей дела основателя Великорусского оркестра В. В. Андреева и сооснователей вместе с братом Григорием первого Сибирского великорусского оркестра народных инструментов в Красноярске 1910 года, организатор любительских и профессиональных оркестров русских народных инструментов в городах России и СССР, а также автор методических пособий, обработок и переложений для балалайки. Участник Первой мировой войны. Награждён светло-бронзовой медалью в память 300-летия Царствования Дома Романовых, Орденом Святой Анны IV-й степени (Аннинское оружие) и Орденом Святого Владимира IV-й степени.

Биография 
Сын потомственного почётного гражданина, умершего в 1902 году. Православный. Детство и юность Василия Евгеньевича Авксентьева прошли в городе Красноярск, где он учился в церковно-приходской школе, городском начальном и духовном училищах, духовной семинарии, однако — Краснояской Духовной Семинарии полного курса не окончил, так как поступает в Иркутское пехотное юнкерское училище и окончив курс по 2-му разряду, направляется служить в город Томск. В 1910 году выходит в отставку в звании подпоручика. Согласно книжке послужного списка, женат в первом законном браке на православной крестьянке Мирии Яковлевне Заякиной. Недвижимого семейного или родового имущества не имели. Одновременно с учёбой и военной службой осваивает нотную музыкальную грамоту, обучившись играть на скрипке и многих народных инструментах. Двумя годами ранее — в 1908 году, — собирает коллектив балалаечников при красноярских железнодорожных мастерских в 7-м резервном красноярском полку и совместно с братом Генадием организовывают оркестр, — утверждёный губернатором как первый Сибирский великорусский оркестр впоследствии, — коллектив которого стал катализатором народно-инструментального исполнительства в Красноярске, что также послужило созданию подобных коллективов в Ачинске, Канске, Минусинске.

В 1913 году для прохождения офицерской службы призывается в распоряжение 29-ого Сибирского стрелкового полка, расквартированного в Ачинске. Учавстуя в первой мировой был ранен, проходя дальнейшее лечение в Петрограде, где встретился с родоначальником оркестрового музицирования на русских народных инструментах В. В. Андреевым. После госпиталя возвращается на фронт, где попадает в плен и направляется в концентрационный лагерь для военнопленных в Данию. Сумев раздобыть балалайку, старается отвлечся сам и отвлечь заключённых от плена музыкой. Василий Евгеньевич Авксентьев начинает выступления в Копенгагене и Норвегии, затем — поездка в США.

Из Америки прибывает во Владивосток на пароходе, а затем — в 1920 году, — железной дорогой приезжает в Красноярск и с января того же года становится за дирижёрским пультом своего оркестра. До середины 1923 года ведёт музыкальные классы в Народной консерватории. С 1923 по июнь 1938 годов живёт в Ростове-на-Дону, где организовывает и руководит несколькими оркестрами народных инструментов, одновременно учась на теоретико-композиторском отделении местного музыкального училища, которое окончил в 1932 году, также обучаясь на заочном отделении двухгодичных занятий на историко-теоретическом факультете в Московском музыкально-педагогическом институте.

Бывший офицер русской императорской армии и живший заграницей, 20 июня 1938 года Василий Евгеньевич Авксентьев подвергается репрессиям и арестовывается сотрудниками НКВД для дальнейшего осуждения и направления в места лишения свободы в Горьковскую область сроком на 4 года, после чего направляется на спецпоселение в Башкирию. Вскоре его вызывают в Москву, где он работает помощником художественного руководителя Государственного оркестра народных инструментов СССР, а затем художественным руководителем музыкальной студии при Государственном народном хоре имени Пятницкого.

С 1945 по 1953 годы Василий Евгеньевич занимается организацией и руководством большого оркестра русских народных инструментов Челябинского тракторного завода, после чего переключился на педагогическую деятельность в Московском музыкально-педагогическом училище имени Октябрьской революции, где кроме преподавательской деятельности по инструментоведение, выполняет музыкальные переложения произведений различных авторов и составляет учебные репертуарные сборники для балалайки.

Библиография 
 Авксентьев, Василий Евгеньевич и другие. Хрестоматия для балалайки. 1-2 классы детских музыкальных школ. Составители: В.Авксентьев, Б.Авксентьев и Е.Авксентьев. Предисловие составителей. М., Музгиз, 1953 г.
 Авксентьев, Василий Евгеньевич. Маленький полонез для балалайки и ф-л. (В сборнике: Дорожкин, А. Сборник пьес советских композиторов. М., 1953 г. с 21-25)
 Авксентьев, Василий Евгеньевич. Две русские народные песни. Для секстета балалаек. Партирура. М., Музгиз, 1957 г.
 Авксентьев, Василий Евгеньевич. Русские народные песни. Обработка для дуэта балалаек В.Авксентьева. М., Музгиз, 1958 г.
 Авксентьев, Василий Евгеньевич. Розанов, Вячеслав Иванович. Пьесы для секстета балалаек. Переложение В.Авксентьева. Сост. В.Розанов. Партитура. М., Советский композитор, 1959 г.
 Авксентьев В. Е. «Оркестр русских народных инструментов» / В. Е. Авксентьев. — Москва, 1960 г.
 Авксентьев, Василий Евгеньевич и другие. Хрестоматия педагогического репертуара для балалайки. 5 класс детских музыкальных школ и вечерних школ общего музыкального образования. Составление и общ. ред. В.Авксентьева, Б.Авксентьева и Е.Авксентьева. М., Музгиз, 1963 г.

Семья 
 Дед — священнослужитель Григорий, у которого были другие братья и дети.
 Отец — потомственный почётный гражданин Евгений Григорьевич Авксентьев.
 Мать — Матрона Ивановна Авксентьева.
 Жена — православная крестьянка Мирия Яковлевна Заякина.
 Сын — Герман Васильевич Авксентьев.
 Брат — балалаечник и сооснователь музыкальной династии Авксентьевых Григорий Евгеньевич Авксентьев.
 Ятровка — Мария Августовна Шифельбейн (): немка из древнего знатного рода Шифельбайнов () и семьи евангелистов, переехавших в Красноярск Российской империи из Царства Польского (Грохов Соколовского уезда Седлецкой губернии). дочь Августа Христиановича Шифельбейн (1 августа 1848 — 22 января 1913) и внучка губернского секретаря Димитрия Николаевича Шангина (1828 — 1 апреля 1873), который в 1844 году также служил смотрителем тюремного Одоевского замка..
 Свояк — артист-рассказчик театра имени Карла Либкнехта Николай Августович Лирский-Шифельбейн (1883—1933) умер в Харбине и его жена: петербургская актриса, журналистка и медик — Софья Игнатьевна Стригуновская, выступавшая под сценическим именем Софья Лирская..
 Племянник — Евгений Григорьевич Авксентьев.
 Внучатые племянники (двоюродные внуки): балалаечник Борис Евгеньевич Авксентьев (1941—2007); солист Москонцерта, заслуженный артист России с 1995 года Константин Евгеньевич Авксентьев.

Литература 
 Борис Тарасов «Очерки по истории русского народного оркестра. Воспоминания. » Litres, 2021 год.
 Музыкальная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, Советский композитор. Под ред. Ю. В. Келдыша. 1973—1982 гг.
 Сотникова Елена Вячеславовна «Музыкальное просвещение как компонент развития духовной культуры в Омске в 1920-е годы ». Сибирский государственный университет геосистем и технологий. 2021 год.
 Аверин В. А. «Авксентьев Василий Евгеньевич» / В. А. Аверин // Енисейский энциклопедический словарь. — Красноярск: Русская энциклопедия, 1998 г.
 Андреев В. В. «Материалы и документы» / В. В. Андреев. — Москва, 1986 г.
 Цыплаков И. «Краткая историческая энциклопедия Новосибирска». Новосибирск, 1997 г.
 История города: Новониколаевск-Новосибирск (исторические очерки). T. I. Издательский дом «Историческое наследие Сибири». Новосибирск, 2005 г.
 Кривошея Б. «Сибирская балалайка» / Б. Кривошея // Енисей. — 1981 г. — № 2. — С. 54-59.
 В начале XX века // Кривошея Б. Г., Музыкальная жизнь Красноярска / Б. Г. Кривошея, Л. Г. Лаврушева, Э. М. Прейсман. — Красноярск: Красноярское книжное изд-во, 1983. — С. 29-32. 1908 год.
 Ушенин В. В. "Народно-ансамблевое исполнительство на Дону: история и современность. Очерки, статьи, воспоминания / В. В. Ушенин. — Ростов-на-Дону, 2008 г.
 Прыгун Е. В. «Из истории музыкальной культуры Красноярска: от „бесовских игр“ скоморохов — к Народной консерватории (1628—1920)» / Е. В. Прыгун. — Красноярск, 2007 г.
 Федоров В. Оглянись и вспомни. Житие «Карлуши». Годы молодые / Вадим Федоров // Народный свет дворцов культуры. Художественное народное творчество г. Красноярска в XX веке / ред. С. А. Войлок. — Красноярск, 2001 г.
 Кривошея Б. Г. «Музыкальная жизнь Красноярска» / Б. Г. Кривошея, Л. Г. Лаврушева, Э. М. Прейсман. — Красноярск, 1983 г.

Примечания 

Военнопленные Первой мировой войны (Россия)
Подпоручики
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 4-й степени
Авксентьевы
Концертмейстеры